Ciro Miniero – arcivescovo cattolico italiano
Luca Miniero – regista e sceneggiatore italiano

Altro
Masseria Miniero – struttura di interesse monumentale che sorge sulla collina del Vomero a Napoli